Fanzara kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fanzara (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Fanzara (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar